Als Joggeli werden bezeichnet:

 Das Gebiet mit Fußballstadion, Sporthallen und Gartenbad bei Basel, siehe St. Jakob (Sportzentrum)
 eine Erzählung von Wilhelm Speck
 eine Oper von Wilhelm Taubert
 der Name des Protagonisten mehrerer Werke von Jeremias Gotthelf
 Hans Joggeli der Erbvetter, Erzählung von Jeremias Gotthelf, die 1846 entstand und 1848 in Berlin erschien
 ein Schweizer Kinderbuch von Lisa Wenger („Joggeli söll ga Birli schüttle!“)
 ein Kniereitvers
 allgemein ein Hampelmann in der Schweiz